Thibaudeau ist ein französischer Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Alfred Thibaudeau (1860–1926), kanadischer Politiker, ehemaliger Senator der Provinz Québec
 Antoine Claire Thibaudeau (1765–1854), französischer Politiker
 Clément Thibaudeau (1900–1960), französischer Autorennfahrer
 Colleen Thibaudeau (1925–2012), kanadischer Schriftsteller
 Gilles Thibaudeau (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean Thibaudeau (* 1935), französischer Schriftsteller
 Joseph-Rosaire Thibaudeau (1837–1909), kanadischer Geschäftsmann und Politiker, ehemaliger Senator der Provinz Québec
 Martin Thibaudeau, kanadischer Schauspieler
 Nicolas Thibaudeau (* 1990), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler
 Yvann Thibaudeau (* 1973), kanadischer Filmeditor

Vorname 
 Thibaudeau Rinfret (1879–1962), kanadischer Richter, Vorsitzender des Obersten Gerichtshofs (1944–1954)

Siehe auch 
 Thibodaux
 Thibodeau
 Thibodeaux

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname